Mechanicsville School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Mechanicsville School (Georgia), ID-Nr. 80001085
 Mechanicsville School (Pennsylvania), ID-Nr. 86003306